Kresini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Žminj, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 21 stanovnika te 6 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Antun Kresina, hrvatski teolog i bibličar

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji